Golfo de San Jorge kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Golfo San Jorge, bukt,

Spanien 

 Golfo de San Jorge (bukt i Spanien), Katalonien, 

Robotskapade Spanienförgreningar